'A' You're Adorable (nummer) (1948), een nummer met muziek van Sid Lippman, teksten van Buddy Kaye en Fred Wise
'A' You're Adorable (album), een compilatiealbum van Jo Stafford